Magauda ima više značenja:
 Magauda, Catanzaro
 Magauda, Imperia